Jean-Félix Adolphe Gambart – astronomo francese
Gambart – cratere lunare